Lake Hamilton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake Hamilton (Arkansas)
Lake Hamilton (Florida)